

Patronyme 

  ;
 Alexandre Vachon (1885-1953), prélat et scientifique canadien ;
 Alexandre Vachon (1985-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 André Vachon (1933-2003), historien et archiviste québécois ;
 Axel Vachon (1956-), écrivain français ;
 Catherine Fleury-Vachon (1966-), judokate française et épouse du judoka Christian Vachon ;
 Christian Vachon (1958-), judoka, frère du judoka Roger Vachon et mari de la judokate Catherine Fleury-Vachon ;
 Christine Vachon (1962-), productrice de cinéma américaine ;
 Florian Vachon (1985-), coureur cycliste français ;
 François Vachon de Belmont (1645-1732), supérieur sulpicien à Montréal ;
 Georges-André Vachon (1926-1994), essayiste et critique littéraire québécois ;
 Gertrude Vachon (1962-2010), lutteuse professionnelle ;
 Hélène Vachon (1947-), romancière canadienne ;
 Henri Vachon (1904-1994), photographe et résistant français ;
 John Vachon (1914-1975), photographe américain ;
 Joseph-François Vachon-Imbert (1772-1857), parlementaire français ;
 Louis-Albert Vachon (1912-2006), cardinal canadien, archevêque de Québec ;
 Maria Vachon-Turini (1914-2008), photographe et résistante française ;
 Maurice Vachon (1929-2013), lutteur professionnel québécois surnommé Mad Dog ;
 Max Vachon (1908-1991), zoologiste français ;
Mélodie Vachon Boucher (1982-), autrice de bande dessinée québécoise ;
 Pierre Vachon (1731-1803), compositeur et violoniste français ;
 Pierre Vachon (1963-), musicologue ;
 Pierrette Vachon-L’Heureux, linguiste canadienne ;
 Rogatien Vachon (1945-), gardien de but de hockey sur glace ;
 Roger Vachon (1957-), judoka, frère de Christian Vachon ;
 Roméo Vachon (1898-1954), pionnier de l'aviation québécoise ;
 Rose-Anna Vachon, femme d'affaires québécoise, fondatrice des « gâteaux Vachon » ; 
 Séraphin Vachon (1841-1875), violoniste et chef d'orchestre québécois ;
 Sonia Vachon (1966-), actrice québécoise ;
 Thélis Vachon (1893-1918), aviateur français.

Affaires 

Vachon, marque de Saputo qui fabrique les gâteaux Vachon

Toponymie 

 Vachon, circonscription électorale provinciale du Québec, nommée en l'honneur du pionnier de l'aviation québécoise, Roméo Vachon ;
 Rivière Vachon, cours d'eau affluent de la rivière Arnaud, dans le Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Rivière Vachon, rivière se jetant dans la rivière du Loup (Chaudière), dans Chaudière-Appalaches, au Québec.

Homonymie de patronyme